Tostarpasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tostarpasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (8,05 ha)
Tostarpasjön, Västergötland, sjö i Ulricehamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn